

Pessoas 
 Gustavo Reiz - um ator, dramaturgo e roteirista brasileiro

Outros 
 3871 Reiz - um asteróide da cintura principal

Desambiguação